Город Феодосия располагается в Юго-Восточном Крыму, является важным транспортным узлом (Феодосийский морской торговый порт, железная дорога со станциями «Феодосия» и «Айвазовская», узел автодорог), туристическим и промышленным центром, историко-культурным объектом международного значения.

Феодосия расположена на границе Крымских гор со степью, в нескольких километрах южнее города начинается Южный берег Крыма; естественные ландшафты — горная лесостепь и степь, солончаковые пустоши; на окрестных горах — искусственные посадки сосны крымской и других видов, в городе — обширные парки и частные садовые насаждения. Климат — умеренно континентальный с приморскими чертами, сказывается влияние горных лесов и степи, к которой город открыт с севера.

Окрестности города бедны водными ресурсами, водоснабжение осуществляется из наливного Феодосийского водохранилища, есть исторический водовод из старокрымского предгорья (крупный источник Субаш); в городе эксплуатируются месторождения нескольких видов минеральных вод. На севере города протекает река Байбуга, есть ряд временных водотоков в исторической части. Рельеф предгорный, в черте города несколько холмов (Бульварная горка и др.), некоторые районы расположены на склонах хребта Тепе-Оба и горы Лысой, северная часть города расположена на пологой аккумулятивной равнине.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение и границы 

Феодосия — приморский город в Юго-Восточном Крыму, расположенный на берегу обширного Феодосийского залива. Городские кварталы расположены на предгорной равнине, по склонам отрогов хребта Тепе-Оба, который прикрывает город с юго-запада, и на склонах горы Лысая, прикрывающей город с запада. Хребет Тебе-Оба, высотой до 289 м над уровнем моря, замыкает собой Главную гряду Крымских гор, протянувшуюся вдоль побережья от мыса Айя, близ Севастополя, до мыса Святого Ильи у Феодосии, и обрывается в море крутым глиняным уступом. Название хребта переводится с крымскотатарского языка соответственно местоположению: Тепе-Оба, дословно — вершина горы, по смыслу — конец гор. По северной части города протекает маловодная река Байбуга, впадающая в море недалеко от железнодорожной станции Айвазовская.

Город, окруженный территорией своего горсовета, граничит:

 на севере и востоке с Береговским сельским советом, на побережье граница проходит между Золотым пляжем и селом Береговое, далее, огибая микрорайон Ближние Камыши, идет в нескольких километрах к северу от объездной дороги (Керченского шоссе);
 на западе с Насыпновским сельским советом (центр село Насыпное), граница проходит по тыльной стороны Лысой горы и западным отрогам хребта Тепе-Оба.
 на юге с Орджоникидзевским поселковым советом, граница проходит в окрестностях бывшего завода Гидроприбор, а ныне строящегося курортного посёлка от берега Двуякорной бухты до узловой точки с Насыпновским сельсоветом.

Вычислить точную площадь города Феодосии не представляется возможным, так как статистический учёт ведётся для территории Феодосийского горсовета, в которой город составляет лишь малую долю.

Гидрография 
Обширный Феодосийский залив (длина 13 км, ширина 31 км) имеет собственное круговое течение, постоянно обновляющий воду у побережья. У входа глубина залива составляет 20—28 метров, чего достаточно для приёма сухогрузов и танкеров большого водоизмещения. Для подхода к порту проложены глубоководные каналы. Проект строительства гигантского нефтепирса был отвергнут ещё в советские времена по экологическим соображениям: хотя современный уровень нефтеперевалочного оборудования позволяет Феодосийской нефтебазе работать без экологического ущерба для акватории залива. Последствия строительства пирса могли бы привести к остановке рециркуляции вод залива и прекращения его естественного самоочищения.

Непосредственные окрестности Феодосии крайне бедны реками. Постоянно существует лишь немноговодная в летний период река Байбуга, берущая исток западнее города. В районе современной улицы Галерейной ранее существовала река, которая отделяла город, находившийся южнее, от сельскохозяйственных предместий и дач. Небольшие временные водотоки существуют в районе мыса Ильи.

Рельеф и геологическое строение 
Горный хребет Тепе-Оба прикрывает Феодосию с юго-запада, замыкая собой Главную гряду Крымских гор, протянувшуюся вдоль Южного берега Крыма. В сторону моря хребет Тепе-Оба заканчивается мысом Святого Ильи. Высота над уровнем моря — до 289 м. На северо-западе города расположена гора Лысая (или же Паша-Тепе, «голова Паши»). Седловина между Тепе-Оба и Лысой представляет собой узкий коридор, позволяющий западным ветрам, дующим со стороны горы Клементьева (хребта Узун-Сырт), разогнаться до значительных скоростей. Из-за этого явления район Челноки (по имени главной улицы Челнокова), общепризнано считается самым ветреным в Феодосии. В то же время, воздушные массы, поднимаясь по балкам и балочкам, которыми изрезана тыльная западная часть Лысой горы, оставляют там значительно больше снега, чем на остальной части города, находящийся в ветровой тени. В весенне-летний период ветровая тень Лысой горы покрывает собой все северный кварталы города, и оканчивается в районе Берегового — Приморского.

Геологический фундамент города сложен породами мелового, палегенового и олигоцен—миоценового возраста (т. н. верхнейкопской подсерией). С юга на север (от исторического центра к районам новой застройки) региональные ярусы меловой системы меняются в следующей последовательности: валанжинский и готеровский, боремский и аптский, нижний подъярус альбского региояруса, верхнемеловой отдел. Севернее распространены палеоценовый и олигоценовый отделы палеогеновой системы, последний являет собой глины нижне- и среднемайкопской подсерии. Четвертичные отложения на территории города представлены верхненеоплейстоценовым звеном с отложениями двух типов: лагунными в равнинной части города и элювиально-делювиальными в предгорной.

На территории города представлены два типа берегов: равнинный абразивно-аккумулятивный и горный абразивно-мелкобухтовый.

Климат 
Наблюдение за климатом города ведётся на двух метеостанциях Феодосия (22 м над уровнем моря) и Феодосийское лесничество (252 м над уровнем моря). Средняя температура января на метеостанции Феодосия составляет −0,6 °C, июля +23,8 °C, среднегодовая +11,7 °C. Сумма активных температур (больше 10°С) больше, чем где-либо в Крыму, за исключением ялтинской части Южнобережья и окрестностей Меганома — 3675; для сравнения на Карадаге — 3635, в Судаке — 3540, в Алуште — 3655, в Севастополе — 3580.

Атмосферные осадки весьма скудны, но их значение различается в разных источниках: 376 мм — в Феодосии и 368 мм — в Феодосийском лесничестве (по Л. А. Багровой), 449 мм (по Н. С. Костенко и интернет-источникам). По В. М. Пищелка годовое значение суммарного испарения в Феодосии составляет 372 мм, то есть почти весь объем атмосферных осадков. Максимум испарения приходится на июнь, минимум — на декабрь. Годовое значение испаряемости же равно 998 мм, то есть превышает объем атмосферных осадков более, чем в 2,5 раза. Это делает климат Феодосии весьма засушливым.

В целом климат города умеренно континентальный с очень мягкой зимой и теплым (довольно часто знойным) летом.
 Среднегодовая температура воздуха составляет 11,9 °С, наиболее низкая она в январе (0,9 °С), наиболее высокая — в июле (23,4 °С)
 Наиболее низкая среднемесячная температура воздуха в январе (минус 7,8 °С) зафиксирована в 1950 году, наиболее высокая (7,9 °С) — в 1915 году.
 Наиболее низкая среднемесячная температура в июле (20,7 °С) наблюдалась в 1912 году, наиболее высокая (27,4 °С) — в 1938 году.
 Абсолютный минимум температуры воздуха (минус 25,2 °С) зафиксирован 12 января 1950 года, абсолютный максимум (37,9 °С) — 2 июля 1938 года.
 В последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Феодосии имеет тенденцию к повышению. На протяжении этого периода она повысилась приблизительно на 1,0 °С. Наибольшее повышение температуры пришлось на период с января по июнь.
 В среднем за год в Феодосии выпадает 449 мм атмосферных осадков, меньше всего — в октябре, больше всего — в августе.
 Минимальное годовое количество осадков (203 мм) наблюдалось в 1902 году., максимальное (698 мм) — в 1939 году.
 Максимальное суточное количество осадков (109 мм) зафиксировано 23 июня 1977 года.
 В среднем за год в городе наблюдается 110 дней с осадками; меньше всего их (6) в августе, больше всего (14) — в декабре.
 Облачность в городе сравнительно небольшая; наименьшая она в августе, наибольшая — в декабре.
<p align="left"> 

С севера и востока Феодосия открыта для холодных, сильных ветров, характерных для зимнего периода. Однако, даже в самом холодном месяце года — феврале — средняя температура воздуха часто бывает выше нуля. Число часов солнечного сияния составляет 2265 в год, что больше, чем в Ялте. Температура морской воды летом в среднем +19,8 °C, а в июле — августе до +21,1 °C. Купальный сезон продолжается 114 дней в году, с мая по октябрь.

Биоразнообразие и охрана природы 
Бедность естественной растительности вокруг города объясняется засушливым климатом. Первые лесные посадки, выполненные на склонах хребта Тепе-Оба в 1871—1875 годах должны были повысить дебет горных источников, снабжавших Феодосию, и сдержать ливневые потоки. Первоначально в лесопосадках, кроме сосны, использовались дуб, остролистный клён, американский ясень, грецкий орех и белая акация. Опыт показал неправильность ставки на лиственные породы, в дальнейшем основу лесопасадок составляли сосна крымская и сосна пицундская. В лесных насаждениях на горах, окружающих Феодосию, помимо сосны крымской можно встретить ясень, робинию лжеакацию, дуб черешчатый, вяз мелколистный; среди растений подлеска распространены бобовник, кизил, терн, шиповник, жимолось татарская, боярышник, бирючина.

Фауна Феодосии и её ближайших окрестностей значительно беднее, чем фауна заповедных территорий Феодосийского горсовета (Карадага, Тихой бухты). И тем не менее, из 47 краснокнижных видов птиц, встречающихся в Феодосийском регионе, 13 встречаются в непосредственных окрестностях Феодосии. В городе Феодосия встречаются стрепет, морской зуек, малый баклан, дрофа, белоглазая чернеть (все эти виды находятся в Красных книгах международного или государственного ранга). На территории города и в окрестных лесах обитают заяц-русак, белка-телеутка (наблюдается в парке санатория Министерства обороны) и другие виды млекопитающих.

В 2007 году «Горный массив Тепе-Оба», местообитание редких видов травянистых растений, объявлен ботаническим заказником местного значения с общей площадью более 1500 га.

Ландшафты города Феодосия испытали сильную антропогенную трансформацию, поэтому говорить о естественной растительности и ненарушенных почвах приходится лишь для части территории города. Выделяют растительность приморской литоральной полосы, галафитную растительность с элементами опустыненных степей. Широкие естественные пляжи Феодосийского залива являются естественной защитой прилегающей суши от размыва. В тыльной части песчаных пляжей формируются сообщества морской горчицы черноморской.. На обрывистом побережье между мысом Феодосия и мысом Ильи встречаются единственные в мире популяции клоповника Турчанинова и кендыря крымского. Клоповник Турчанинова встречается исключительно по оголённым крутым приморским склонам, кендырь крымский обитает на галечном пляже, иногда поднимаясь на глинистый уступ.

Геоэкологическая ситуация 
По классификации В. А. Барановского, В. П. Разова и Л. Г. Руденко условия проживания населения города Феодосии — умеренно благоприятные. Для сравнения, в юго-западной части Феодосийского горсовета условия характеризуются как благоприятные. Окрестности Феодосии отличаются высоким уровнем сохранности ландшафтов (более 50 % площади составляют естественные элементы), территория собственно города и его северо-западных пригородов лишь на 21-30 % покрыта естественными ландшафтными элементами (что соответствует уровню сохранности естественных ландшафтов ниже среднего) В Феодосии существует морская гидрометеорологическая станция, осуществляющая мониторинг природной среды. Феодосия не входит в пятёрку городов АРК с самым загрязнённым воздухом (эта пятёрка — Симферополь, Керчь, Армянск, Красноперекпск, Ялта), по выбросам автотранспорта ситуация в Феодосии благополучнее, чем во всех остальных городах Крыма с населением более 50 тысяч человек. Средняя кислотность атмосферных осадков в Феодосии за 1995—2005 годы дальше всего от нейтральной по сравнению с другими регионами Крыма и составляет 6,0—6,1, при критерии для кислотных дождей pH<5,6. Качество поверхностных вод местного стока характеризуется А. П. Манченко и В. К. Хильчевским как очень хорошее по всем основным компонентам

Примечания

Литература 
 
 «Феодосия» / под общ.ред Э. Б. Петровой — Симферополь: ЧерноморПРЕСС, 2008

Ссылки 
 

География Крыма
Физическая география